Serra de Gredos, una serra de la península Ibèrica pertanyent al Sistema Central.
 Navarredonda de Gredos, un municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 San Juan de Gredos, un municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 SEAT Gredos, un automòbil de turisme del segment C construït pel fabricant espanyol SEAT.